Высшие змеи (Alethinophidia) — инфраотряд пресмыкающихся из подотряда змей (Serpentes). Включает 316 родов, объединяемых в 15 семейств.

Этимология 
Название образовано от древнегреческих слов ἀληθινός (alēthinós) («истинный», «подлинный») и ὄφις (óphis) («змея»).

Палеонтология 

Древнейшие представители известны со второй половины мелового периода. Окаменелости Alethinophidia найдены в Wadi Abu Hashim (северный Судан), формация .  строением позвонков напоминает современных вальковатых змей (Aniliidae). Два вымерших семейства из той же локации — Anomalophiidae и Russellophiidae — тоже принадлежат к Alethinophidia. Krebsophis — древнейший из Russellophiidae. Семейство Nigerophiidae включает обитавших в воде Nubianophis из Wadi Abu Hashim и Nigerophis из палеоценовых отложений Нигера. Род Eoanilius (из семейства вальковатых змей) появился в эоцене. Он также существовал в олигоцене и раннем миоцене.

Классификация 

  Клада 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Подсемейство 
 Подсемейство 
 Подсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Надсемейство 
 Семейство Acrochordidae — Бородавчатые змеи
 Семейство 
 Семейство 
 Подсемейство 
 Подсемейство 
 Подсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Подсемейство 
 Подсемейство 
 Подсемейство 
 Подсемейство

Примечания

Ссылки 
 Alethinophidia
 Higher Taxa in Extant Reptiles  — База рептилий. 

Alethinophidia